Dalle Molle ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Dalle Molle (1908–2001), italienischer Unternehmer 
 Giuseppina Dalle Molle (* 1943), italienische Opernsängerin (Mezzosopran) 

Siehe auch:
 Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale, Forschungsinstitut in der Schweiz